Batcombe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Batcombe, Somerset, ort i England, 
 Batcombe, Dorset, ort i England,